Franqueville est un ancien nom commun ou expression de type normanno-picard, équivalent de ville franche, devenu progressivement toponyme puis patronyme. Il peut désigner :

Toponymie

Toponymie simple 
 Franqueville (Aisne), commune française de l'Aisne
 Franqueville (Eure), commune française de l'Eure
 Franqueville (Somme), commune française de la Somme

Toponymie composée 
 Franqueville-Saint-Pierre, commune française de la Seine-Maritime

Patronymie

Franqueville 
 Albert Belhomme de Franqueville (1814-1891), botaniste et pyrénéiste ;
 Alfred Charles Ernest Franquet de Franqueville (1809 - 1876), ingénieur français, conseiller d'État, directeur des Ponts et Chaussées ;
 Charles Franquet de Franqueville (1840 - 1919), fils du précédent, conseiller d'État ;
 Christian Franqueville (1949), député socialiste de la quatrième circonscription des Vosges.

Francqueville 
 Famille de Francqueville

Voir aussi 

  et , toponymes synonymes
 , toponyme correspondant en italien

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France